Прусице:

 Прусице — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Тшебницкий повят. 
 Прусице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тшебницкий повят, Нижнесилезское воеводство.